Die Scottish Football League Division One wurde 1938/39 zum 46. Mal ausgetragen und gleichzeitig die letzte vollständige Spielzeit vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der eine Unterbrechung des offiziellen Spielbetriebs bis zur Wiederaufnahme in der Saison 1946/47 nach sich zog. Es war zudem die 49. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 13. August 1938 und endete am 29. April 1939. In der Saison 1938/39 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 24. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Torschützenkönig wurde mit 35 Treffern Alex Venters von den Glasgow Rangers.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1938/39 bei statto.com
 Scottish Division One 1938/39 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1938/39
1938 39